Niemcy:
 Birnbach – dzielnica gminy Reit im Winkl w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Traunstein
 Birnbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen
 Birnbach – rzeka, dopływ Queich
 Bad Birnbach – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rottal-Inn
 Bad Birnbach – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rottal-Inn